Renta hace referencia a distintos conceptos económicos:

Utilidad (no tiene)

Beneficio económico: o cualquier forma de ingreso de egreso

Los instrumentos estadísticos de contabilidad nacional que se encargan de ella son:
 la Renta nacional;
 la Renta Nacional Bruta;
 la Renta familiar disponible;
 la Renta per cápita;
 la Distribución de la renta;
 el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples;
 la Renta familiar disponible per cápita;

Impuesto y política

 Impuesto sobre la renta es su gravamen fiscal;
 Impuesto sobre la renta de las personas físicas (España)
 Impuesto sobre la renta de no residentes
 Impuesto sobre la renta (México) 
 Impuesto negativo sobre la renta es una propuesta fiscal alternativa;
 Renta básica universal es una política de protección social;
Efecto renta de la variación de un precio es la parte del ajuste de la cantidad demandada que depende de la variación de la renta real;

Factor de producción

Cada uno de los factores de producción obtiene una remuneración para el agente económico que la aporta:
 Renta suele entenderse específicamente como la renta de la tierra, o sea, la remuneración de la tierra (economía) para su propietario (propiedad de la tierra);
 el salario para el trabajo (economía), que recibe el trabajador;
 existen otras rentas del trabajo recibidas en forma no salarial (vivienda, vestido, alimentos, lotes del producto fabricado o descuentos en los productos de la empresa en que se trabaja, material o becas de estudios para el trabajador o su familia, acceso a economatos, etc.). Cuando se perciben como compensación a los gastos que origina el propio trabajo se denominan dietas;
 el interés para el capital (economía), asimilado o no con el beneficio de la actividad empresarial;

Finanzas

Renta financiera:
 renta fija
 renta variable
 Índice de Renta Variable

Historia

 Renta feudal es la forma histórica de obtención de rentas por el señor feudal;
 Renta de población era un impuesto del Antiguo Régimen en el Reino de Granada.